Премия Блаватника для молодых учёных () — ежегодная премия, присуждаемая с 2007 года семейным фондом «Блаватник», возглавляемым американским промышленником и филантропом Леонидом Блаватником и Нью-Йоркской академией наук.  В настоящее время — самая крупная в мире премия для молодых учёных, размер Национальной премии составляет 250 000 долларов США. Присуждается научным работникам в возрасте до 42 лет включительно, работающим в областях наук о жизни, физических наук и инженерии. Изначально премия присуждалась учёным, работающим в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут. В 2013 году программа была распространена на все Соединённые Штаты Америки (первые лауреаты Национальной премии были выбраны в 2014 году) и в апреле 2017 года — на Великобританию и Израиль.

Лауреаты и финалисты Национальной премии (США, с 2013 года)

Лауреаты и финалисты Региональной премии (США, с 2007 года)

Лауреаты и финалисты Премии Соединённого Королевства (с 2018 года)

Лауреаты и финалисты Премии Израиля (с 2018 года)

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии Блаватника 

Наука в США
Научные награды
Награды по алфавиту
Награды в области астрономии‎
Биологические награды
Награды по физике‎
Награды в области химических наук‎
Награды в области технических наук‎
Награды, появившиеся в 2007 году